Berner bezeichnet:
 Berner, Einwohner der Stadt Bern
 Berner, Einwohner des Kantons Bern
 Berner (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Berner (Ratsherrngeschlecht), mittelalterliches Dresdner Ratsherrengeschlecht
 Berner (Kanarienvogel), Schweizer Positurkanarienrasse der Kanarienvögel

Berner ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Berner (Georgia), im Monroe County
 Berner (Minnesota), im Clearwater County

Firmen:
 das Handelsunternehmen Berner SE
 dessen Tochterunternehmen Albert Berner Deutschland
 die aus Österreich stammenden Berner Würstel

Siehe auch:

 Berners
 Perner